легендарний козак, на честь котрого названа Савур-Могила у Донецькій області
 псевдонім одного з керівників Української повстанської армії Дмитра Клячківського